Il singolare del Kremlin Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nikolaj Davydenko era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Marat Safin.

Igor' Kunicyn ha battuto in finale 7–6(6), 6–7(4), 6–3, Marat Safin.

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (quarti)
  Igor' Andreev (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (quarti)

 Dmitrij Tursunov (ritiro per infortunio)
 Michaël Llodra (primo turno)
 Marat Safin (finale)
 Janko Tipsarević (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Kremlin Cup 2008
ATP Tour 2008